Fatih Erdin (* 1. února 1994 Çorum) je turecký zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 11 let v Çorum v městském zápasnickém klubu Çorum BSGT pod vedením Levente Kaleliho a Ruşena Çetina. Od roku 2009 se připravuje v Istanbulu v klubu Istanbul BB SK. Od roku 2018 se vrcholově připravuje nedaleko Ankary v tréninkovém středisku turecké reprezentace v Elmadağu pod vedením dagestánského trenéra Ischaka Irbajchanova. V turecké mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2014 ve váze do 86 kg. V roce 2016 prohrál nominaci na olympijské hry v Riu s Selimem Yaşarem.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Fatiha Erdina na uni-leipzig.de

Turečtí volnostylaři
Narození 1. února
Narození v roce 1994
Narození v Turecku
Žijící lidé
Muži